Marcilly (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Marcilly (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France